Skoczkowo est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Skoczkowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Skoczkowo, village de la voïvodie de Poméranie